Mea är ett släkte av fjärilar. Mea ingår i familjen äkta malar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Äkta malar
Mea